Le couatl est une créature fantastique du jeu de rôle médiéval-fantastique Donjons et Dragons. Elle s'insère en particulier dans le cadre des Royaumes oubliés.

Description 
Le couatl est connu pour sa beauté (c'est une des plus belles créatures qui soient), sa puissance et sa grande noblesse d'esprit (il attaque rarement sans avoir été provoqué, et s'en prend systématiquement aux malfaisants surpris en flagrant délit). Ces qualités sont telles que le couatl est l'objet d'un culte dans certaines régions où on le rencontre.
Le couatl a un long corps de serpent orné d'ailes aux plumes mutlicolores, laissant apercevoir toutes les couleurs du spectre lumineux. Il est long de 3,50 mètres environ et mesure près de 5 mètres d'envergure. Il pèse dans les 900 kilos.

Aptitudes 
Le couatl parle le commun, le draconien et le céleste, et peut communiquer télépathiquement. Du fait de sa grande intelligence, il peut lancer des sorts avant de venir au contact.

Notes et références 

Créature de Donjons et Dragons
Créature des Royaumes oubliés
Chimère (créature imaginaire)